TE steht für:

 SkyTaxi, polnische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Tateinheit, ein Begriff aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
 Technische Einheit im Eisenbahnwesen
 Teileinheit, militärische Organisationseinheit
 Teilentladung
 Teilungseinheit in Verteilerschränken
 Teilungserklärung
 Tennis Europe, den europäischen Tennisverband
 Terminal Equipment, eine oft benutzte Bezeichnung für Datenendeinrichtungen
 Themen-Ersteller – Autor eines Anfangsbeitrags in einem Internetforum (engl. „Thread Opener“), siehe Thread (Internet)
 Tichys Einblick (Zeitschrift)
 Tight End, Position im American Football
 Tissue Engineering, Züchten von Geweben außerhalb des Körpers
 Tolkien Enterprises, ein amerikanisches Unternehmen, das Rechte an den Werken von J. R. R. Tolkien vermarktet; siehe Middle-earth Enterprises
 Tonsillektomie
 Toxizitätsäquivalent, siehe Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane#Toxizitätsäquivalente
 , der Nachbildungsfehler
 transversalelektrisch; siehe Moden
 Trossinger Eisenbahn
 TE Connectivity, ein internationaler Elektronikkonzern
 Type Enforcement
 Bahnhof Esslingen (Neckar) nach DS 100
 TransEuropa, eine Lkw-Baureihe für den Fernverkehr von Magirus-Deutz, siehe Magirus-Deutz#D-Frontlenker
 Togo-Eisenbahn, siehe Schienenverkehr in Togo

TE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Steinfurt (für Tecklenburg)
 Italien: Provinz Teramo
 Lettland: Taxis, siehe Kfz-Kennzeichen (Lettland)
 Mazedonien: Tetovo
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland, siehe Bergen (Norwegen)
 Slowakei: Okres Trenčín (noch nicht vergeben)
 Spanien: Provinz Teruel (auslaufend)

Te steht für:

 Tellur, ein chemisches Element
 Tōde, eine okinawanische Kampfkunst

 in manchen Alphabeten den arabischen Buchstaben Tā' ()
 gelegentlich den arabischen Buchstaben Ṭā' ()

Tê ():

 Schlüsselbegriff der chinesischen Philosophie, siehe De (Philosophie)

Te ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Te Kooti (1820–1891), neuseeländischer Māori-Führer
 Te Rangi Hīroa (1877–1951), Māori-Arzt, Politiker und Anthropologe
 Madame Sul-Te-Wan (1873–1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Te Wei (1915–2010), chinesischer Animator
 Zicky Té, portugiesischer Futsalspieler

te ist die Abkürzung für:

 Telugu (nach ISO 639-1), eine indische Sprache

Siehe auch:
 T (Begriffsklärung)
 Tee (Begriffsklärung)

Abkürzung